

Гровер — місто, штат Колорадо
 Гровер — місто, штат Північна Кароліна
 Гровер — місто в окрузі Марінетт, штат Вісконсин
 Гровер — місто в окрузі Тейлор, штат Вісконсин
 Гровер — переписна місцевість, штат Вайомінг